A Faculdade de Veterinária é uma unidade de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

História
A história da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) começa a ser escrita em 1910 quando se cria o Instituto de Agronomia e Veterinária da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Porém, é apenas em 1923 quando surge oficialmente o curso de Veterinária na UFRGS, formando seus primeiros alunos em 1926, tornando-se o segundo curso no Brasil, depois do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 1934, o curso é integrado à nascente Escola de Agronomia e Veterinária, unidade pertencente à Universidade de Porto Alegre, saindo da égide da Escola de Engenharia. Em 1947 a Universidade de Porto Alegre transforma-se na Universidade do Rio Grande do Sul (URGS). Em 1950 a URGS é federalizada, integrando o sistema de instituições federais de ensino superior do Brasil. Em 1956 é inaugurado o Hospital de Clínicas Veterinárias, como órgão auxiliar da Faculdade de Veterinária.

Ligações Externas
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Veterinária - UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul